Stati Uniti d'America
 Pittston – città della Contea di Kennebec, Maine
 Pittston – città della Contea di Luzerne, Pennsylvania